Municipio de Thomson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thomson (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.
 Municipio de Thomson (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.